Мартейн Францискюс Рёсер (; родился 1 февраля 1975 года в городе Амстердам, Нидерланды) — нидерландский футболист, полузащитник. Известен по выступлениям за «Аякс», «Ипсвич Таун» и сборную Нидерландов.

Клубная карьера 
Рёсер — воспитанник клуба «Аякс». 24 октября 1993 года в матче против «Фейеноорда» он дебютировал в Эредивизи. В 1994 году Мартейн стал чемпионом Нидерландов. 20 августа 1995 года в поединке против «Утрехта» он забил свой первый гол за амстердамский клуб. В том же сезоне Рёсер стал обладателем Кубка Нидерландов и во второй раз выиграл чемпионат, а через год стал трёхкратным чемпионом Нидерландов. В составе «Аякса» он также выиграл Кубок чемпионов, Суперкубкок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Мартейн не был футболистом основы поэтому в 1997 году он на правах аренды на два сезона перешёл в «Витесс». 18 октября в матче против «Роды» Рёсер дебютировал за новую команду. В 1999 году он вернулся в «Аякс».

В 2000 году Мартейн вместе с Набилем Абидаллой и Гильермо Гравеном перешёл в английский «Ипсвич Таун». 19 августа в поединке против «Тоттенхэм Хотспур» он дебютировал в английской Премьер-лиге. В 2002 году «Ипсвич» занял восемнадцатое место и вылетел в Чемпионшип, но Рёсер остался в команде ещё на два сезона.

В 2004 году Мартейн вернулся на родину, где два сезона отыграл за «Виллем II». В 2006 году Рёсер перешёл в «Валвейк». 20 августа в поединке против своего бывшего клуба «Аякса» Мартейн дебютировал за новый клуб. 15 октября в матче против Фейеноорда он забил свой первый гол за Валвейк. В 2008 году Рёсер подписал контракт с НАК Бреда. 31 августа в поединке против АЗ он дебютировал за новую команду. 27 сентября в матче против «Херенвена» Мартейн забил свой первый гол за НАК. В 2010 году Рёсер завершил карьеру футболиста.

Международная карьера 
13 октября 1998 года в товарищеском матче против сборной Ганы Рёсер дебютировал за сборную Нидерландов.

Достижения 

Командные

 «Аякс»
 Чемпионат Нидерландов по футболу — 1993/1994
 Чемпионат Нидерландов по футболу — 1994/1995
 Чемпионат Нидерландов по футболу — 1995/1996
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1995/1996
 Обладатель Суперкубка Нидерландов — 1994
 Обладатель Суперкубка Нидерландов — 1995
 Обладатель Суперкубка УЕФА — 1995
 Обладатель Межконтинентального кубка — 1995
 Обладатель Кубка чемпионов УЕФА — 1994/1995

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Ипсвич Таун»
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Валвейк»
Игроки ФК НАК Бреда